Want steht für:

 Wanten, Vorrichtung zur Unterstützung des Mastes bei Booten und Segelschiffen, siehe Stehendes Gut#Wanten

 Want ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent van der Want (* 1985), niederländischer Ruderer